— 39-й император Японии, правивший с 9 января по 21 августа 672 года. Имя — Отомо. Прозвание — Ига-но-мико.

Сам факт правления Отомо подвергается сомнению: ещё будучи наследным принцем он покончил с собой или был убит в результате восстания, так и не пробыв на престоле. В официальный список императоров он попал лишь в 1870 году, когда ему было присвоено посмертное имя Кобун.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
  n=edit&redlink=1

Правители Азии VII века
Императоры Японии